Тучко́в — русская фамилия; женская форма Тучкова.

Персоналии 
 Тучков, Александр Алексеевич (1778—1812) — генерал-майор российской армии.
 
 Тучков, Владимир Яковлевич (1949—2021) — российский писатель.
 Тучков, Григорий Иванович (1913—1974) — советский футболист, защитник.
 Тучков, Евгений Александрович (1892—1957) — начальник 6-го (антирелигиозного) отделения Секретного отдела ОГПУ
 Тучков, Иван Иванович (1956—2018) — российский искусствовед
 Тучков, Михаил Павлович (1832—1890) — генерал-лейтенант российской армии
 
 
 Тучков, Сергей Алексеевич (1767—1839) — российский военачальник и государственный деятель, сенатор, генерал-лейтенант.



Составные фамилии

Населённые пункты 
 Тучков — название города Измаила в 1812—1856 гг.

Другие значения 
 Тучков мост — разводной мост в Санкт-Петербурге. По названию Тучкова моста названы также:
 Тучков буян
 Тучков переулок
 танкер «Тучков мост»

См. также 
 Братья Тучковы